Валль, Ким — шведская журналистка. 
 Валль, Эли ульд Мохамед — государственный и военный деятель Мавритании.

См. также 
 «Эрьянс Валль» — футбольный стадион в шведском городе Хальмстад, домашняя арена футбольных клубов «Хальмстад» и «Хальмия».